Terra nullius, nemzetközi jogi kifejezés
 Senki földje, Charles Sargeant Jagger domborműve
 Senkiföldje (1931), (Niemandsland), Victor Trivas filmje
 Senkiföldje (1974), (No Man’s Land), Harold Pinter drámája
 Senkiföldje (1978), (No Man’s Land), Julian Aymes filmje Pinter drámájából
 Senkiföldje (1985) (No Man’s Land), Alain Tanner filmje
 Senkiföldje (1993), (Dieu n’existe pas), Jeles András filmje
 Senkiföldje (2001), (Ničija zemlja) Danis Tanović filmje
 Senkiföldjén (2001) (Abril Despedaçado),  brazil-francia-svájci film 
 Senkiföldje (2013) (Wu Ren Qu / No Man’s Land), Ning Hao filmje
 Senkiföldje, A Star Wars univerzumban játszódó történet